Csallóköz régió
Csallóköz felvidéki hetilap.

Egyéb
Csallóközi Lapok
Csallóközi Vásár